Johann von Raesfeld ist der Name folgender Personen:

* Johann von Raesfeld (Drost), Drost von Landegge 
 Johann IV. von Raesfeld (1492–1551), deutscher Feldherr 
 Johann von Raesfeld (Domherr, † 1633) († 1633), Domherr in Münster
 Johann Peter von Raesfeld (1679–1764), deutscher Regierungspräsident
 Johann Wischel von Raesfeld († 1588), Domherr in Münster